Индийские моджахеды — исламская террористическая группа в Индии, которая взяла на себя ответственность за несколько нападений на гражданские объекты в Индии.

Полагавшие быть «теневой смесью СИДИ и Лашкаре-Тайба», индийские моджахеды всё равно были объявлены террористической организацией. Однако, никакое решение не было принято по запрету организации вплоть до 28 сентября 2008.

Исследователи полагают, что индийский моджахеды — одна из многих групп, составленных из нижнего пласта участников СИДИ. Согласно индийскому Бюро Разведки, СИДИ сменила названия в целях конспирации, потому что главные лидеры СИДИ были задержаны и соответственно во время допросов могли сдать всё явки-пароли. Изменение названия, как полагают, может означать то, что произошли изменение в тактике и пропаганде, поскольку СИДИ и присоединенные к ним бойцы пытаются собрать больше поддержки от мусульманского сообщества Индии, им нужно представлять себя как единый костяк без иностранного влияния, коим было СИДИ.

Через два дня после Джайпурских взрывов, 13 мая 2008, Исламская экстремистская группировка, послала электронную почту в индийским СМИ, в которой они взяли на себя ответственность за нападения и сказали, что они «уничтожат веру (индуизм) неверующих Индии».

Разрабатывается версия участия группировки ИМ в организации взрывов 7 июля 2013 в знаменитом буддийском храмовом комплексе Махабодхи (Индия). См. :en:2013 Bodh Gaya blasts.

Ислам в Индии
Терроризм в Индии
Моджахед